Roton peut faire référence à :

 Roton, un ancien charbonnage en Belgique ;
 Roton, un label de musique de Roumanie ;
 Un roton, une quasiparticule notamment utilisée pour décrire l'hélium superfluide.
 La Roton était un prototype de fusée réutilisable à voilure tournant, conçu par Gary Hudson et réalisé par Rotary Rocket.

Patronyme
 Gaston-René-Eugène Roton (1884-1967), général français.